Мышковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 

 Мышковичи — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Мышковичи — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Мышковичи — деревня в Логойском районе Минской области.

Украина 

 Мышковичи — село в Овручском районе Житомирской области.
 Мышковичи — село в Тернопольском районе Тернопольской области.